OCD kan syfta på:

 OCD –  en psykiatrisk diagnos, efter det engelska internationella namnet Obsessive-Compulsive Disorder, se Tvångssyndrom
 O.C.D. – en katolsk orden, se  Oskodda karmeliter

Se även
 Svenska OCD-förbundet Ananke – en stödförening för personer med OCD